Vivié ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gottfried Vivié (1823–1902), deutscher Bildhauer 
 Gabriele Fritsch-Vivié, deutsche Theaterwissenschaftlerin, Dramaturgin und Publizistin

Siehe auch:
 Vivie